Зозули — топоним

Россия 
 Зозули — село в Борисовском районе Белгородской области.

Украина 
 Зозули — село, Васильковский район, Киевская область.
 Зозули — село, Золочевский район, Львовская область.
 Зозули — село, Шишацкий район, Полтавская область.